Badminton Engeland, de Engelse badmintonbond
 Beryllium, een chemisch element met symbool Be
 Be Incorporated - voormalig softwarebedrijf, vooral bekend van BeOS
 Wit-Russisch, met taalcode be
 België, met ISO-landcode BE
 .be, op internet het achtervoegsel van Belgische domeinnamen
 Bern (kanton), een Zwitsers kanton, met afkorting en autokenteken BE
 BE (album van Pain of Salvation) en BE (dvd van Pain of Salvation), materiaal van de groep Pain of Salvation
 BE (BTS), album van K-popgroep BTS
 BE, spoorwegonderneming gevestigd te Nordhorn in Kreis Grafschaft Bentheim
 Bé, een Vietnamees eiland
 Be, een Tai-Kadai gesproken in China
 graden Baumé °Bé, eenheid voor vloeistofdichtheid
 Bijstandseenheid (BE), een soort oproerpolitie in Nederland
 B, de letter
 Het Engelse woord voor zijn:
 To be, or not to be, een versregel uit Shakespeares Hamlet
 Let It Be (doorverwijspagina)
 Be Quick (doorverwijspagina)
 Be-In, gratis straatfestivals in San Francisco in de jaren 1960